Сант'Андреа́-д'Орчино́, Сант'Андреа-д'Орчіно () — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Південна Корсика. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 910 км на південний схід від Парижа, 15 км на північний схід від Аяччо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сант'Андреа-д'Орчино на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Південна Корсика

Примітки 

Муніципалітети департаменту Південна Корсика